Adolphe Stoeber (Estrasburg, 1810 - Mulhouse, 1892), religiós i escriptor alsacià 
 Auguste Stoeber (Estrasburg, 1808 - Mulhouse, 1884), escriptor alsacià 
 Ehrenfried Stoeber
 Georg Stoeber (Freising, 1879 - 1926), pianista i compositor alemany